DH steht für
 „Denzinger-Hünermann“, das im Anschluss an Heinrich Denzinger von Peter Hünermann herausgegebene Enchiridion Symbolorum, eine Sammlung katholischer Lehrentscheidungen
 Dentalhygieniker oder Dentalhygiene
 decision height, einen Begriff aus der Luftfahrt, siehe Entscheidungshöhe
 die Fernsehserie Desperate Housewives
 die Fernsehserie Dr. House
 in der Kryptografie den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch-Algorithmus
 den Diensthund in polizeilichen Berichten
 Digital Humanities
 Downhill (Bergabfahrt)
 Denavit-Hartenberg-Transformation in der Robotik
 Doppelhaus
 Doppelt Haploide, z. B. in der Pflanzenzüchtung
 Modellbezeichnungen und Namenskürzel des Flugzeugherstellers de Havilland Aircraft Company
 Dehydrogenase in der Chemie, ein Enzym welches ein Substrat unter Abspaltung von Wasserstoff oxidiert
 Daumen hoch, verbreitet in Internetforen
 LE  DROIT HUMAIN in der Freimaurerei
 Duale Hochschule Baden-Württemberg (auch DHBW)
Duale Hochschule
 Dresden Hauptbahnhof (nach DS 100)
 die postcode area Durham (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

DH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Diepholz
 Großbritannien: Chester
 Niederlande:
 Oldtimer-Pkw vor 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Mofas und Mopeds (mit drei Buchstaben)
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Thailand, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen

Dh steht für
 VAE-Dirham, die Währung der Vereinigten Arabischen Emirate
 Marokkanischer Dirham, die Währung von Marokko

°dH steht für
 Grad deutscher Härte, eine Einheit zur Wasserhärtemessung, siehe Wasserhärte – Einheiten und Umrechnungsfaktoren

d. h. steht für
 das heißt

d. H. steht für
 (im Jahr) der Hedschra

Siehe auch:

Abkürzung